Soues (Hautes-Pyrénées)
 Soues (Somme)